Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BCR Open Romania 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 31 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 8. September 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (rumänisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Bukarest